Anja Althaus (1982-), handballeuse allemande ;
 Christian Althaus, épidémiologiste suisse ;
 Dieter Althaus (1958-), homme politique allemand ;
 Frederick Rudolph Althaus (1895-1975) ;
 Fritz B. Althaus, peintre britannique ;
 Jean-Pierre Althaus (1949-), écrivain et acteur suisse ;
 Julius Althaus (1833-1900), médecin allemand ;
 Katharina Althaus (1996-), sauteuse à ski allemande ;
 Marcella Althaus-Reid (1952-2009), professeur de théologie ;
 Mariana de Althaus (1974-), dramaturge péruvienne ;
 Nigel (Frederick) Althaus (1929-2007) ;
 Ernst von Althaus (1890-1946), pilote de chasse allemand de la Première Guerre mondiale.

Références